Die Irish League 1993/94 war die 93. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum 42. Mal Meister.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland – Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1993/94
Fußballsaison 1993/94